«Amen» («Амінь») — це пісня словенської співачки Ана Соклич для Євробачення 2021 року в Роттердамі, Нідерланди.

Конкурс пісні Євробачення

Внутрішній відбір 
16 травня 2020 р. RTV Slovenija підтвердила, що Ана Соклич представлятиме Словенію у конкурсі 2021 року. 

Після оголошення Соклич обраним артистом композитори змогли представити свої пісні мовнику в період з 13 липня 2020 року по 30 вересня 2020 року.  Протягом періоду подання заявка мовником надійшла 191 пісня. Експертна комісія, що складається з Соклич, Дарджа Свахгер (співак, вокал і 1995 і 1999 Slovenian Eurovision entrant) і Володимира Граіка (композитор - переможної пісні Євробачення Сербії «Molitva» в 2007 році) в шорт-листі - три пісні з отриманих подань, з словенським записом визначається альтернативною експертною комісією, що складається з Дар’ї Швайгер, Мойці Менарт (керівника видавничої справи ZKP RTV Slovenija) та Матевжа Шалегара (музиканта та співака) із трьох пісень, що потрапили в шорт-лист. 

Пісня була представлена під час спеціального шоу EMA 2021 27 лютого 2021 року в студії RTV Slovenija 1 в Любляні, яке проводили Леа Сірк та Нейц Шміт

На Євробаченні 
65-е видання Євробачення відбудеться у Роттердамі, Нідерланди, і складатиметься з двох півфіналів 18 травня та 20 травня 2021 року та великого фіналу 22 травня 2021 року  Згідно з правилами Євробачення, всі країни-учасниці, крім приймаючої нації та Великої п'ятірки, що складається з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії, повинні пройти участь у одному з двох півфіналів, щоб змагатися за фінал, хоча 10 найкращих країн від відповідного півфінального прогресу до великого фіналу.   17 листопада 2020 року було оголошено, що Словенія виступить у першій половині першого півфіналу конкурсу.

Персонал

Виробництво 

 Ана Соклич - композитор, співачка
 Боян Симончич - композитор
 Чарлі Мейсон - лірик
 Жига Пірнат - композитор, автор текстів, аранжувальник, продюсер
 Доріан Холлі - хоровий режисер
 Тоні Мазераті - звукорежисер

Студійний запис 

 Ана Соклич - головний вокал
 Жига Пірнат - диригент оркестру
 Симфонічний оркестр RTV Словенія - музичний супровід
 Американський чорний хор - зворотний голос
 Perpetuum Jazzile - зворотні вокали (версія акапели)

Трекліст 
Born to the Fight (EP, цифровий), ZKP RTV Slovenija (лейбл)

 1. «Amen» (розширена версія) - 3:28
 2. «Amen» (ремікс RnB Radio) - 3:25
 3. «Amen» (ремікс Summer Vibes) - 4:28
 4. «Amen»(ft. Perpetuum Jazzile, a cappella) - 3:09
 5.«Amen» (оригінальна версія) - 3:04
 6. «Amen» (караоке-версія) - 3:04
 7. «Voda» (симфонічна версія) - 3:03

Примітки

Посилання 

Пісні Словенії на Євробаченні
Пісні Євробачення 2021